

Patronyme 
Dosne est un nom de famille français notamment porté par :
 Eurydice Dosne(1794-1869), belle-mère et égérie d'Adolphe Thiers ;
 Eulalie Élise Dosne (1818-1880), épouse d'Adolphe Thiers ;
 Olivier Dosne (né en 1961), homme politique français.

Autre 
 Rue Dosne
 Fondation Dosne-Thiers

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français